Desambiguações de história